Die Synanceiidae sind eine Familie von Meeresfischen aus der Unterordnung der Drachenkopfverwandten (Scorpaenoidei), die in tropischen, subtropischen und warm gemäßigten Regionen vom Roten Meer und dem westlichen Indischen Ozean bis in den gemäßigten Südpazifik küstennah in Fels- und Korallenriffen und in Seegraswiesen vorkommt.

Merkmale 
Bei den verschiedenen Arten der Synanceiidae handelt es sich in der Regel um kleine bis mittelgroße, gut getarnte Fische, die in den meisten Fällen regungslos auf dem Boden liegend auf Beute lauern. Das bedeutendste diagnostisches Merkmal der Synanceiidae ist ein säbelartiger Knochen an der Lachrimale (Lachrymal Saber / Tränensäbel), den sie als Defensivwaffe einsetzen können. Er wird dazu von seiner Ruheposition an der Unterseite der Lachrimale in eine arretierte Position an die Seite bewegt. Zu den weiteren Merkmalen gehören sechs mit dem Keilbein verbundene Augenringknochen und ein fehlendes Metapterygoid.

Forschungsgeschichte 
Die wissenschaftliche Bezeichnung Synanceiidae wurde 1839 durch den britischen Naturwissenschaftler William Swainson eingeführt. Sie galt ursprünglich nur für die Steinfische, während die übrigen Unterfamilien der heutigen Synanceiidae selbständige Familien waren oder teilweise auch den Skorpionfischen (Scorpaenidae) als Unterfamilien zugerechnet wurden. Erst die Entdeckung des Tränensäbels im Jahr 2018 zeigte, dass die verschiedenen über dieses Merkmal verfügenden Fischtaxa nah miteinander verwandt sind. Die Entdecker des Tränensäbel schlugen deshalb vor, die mit dem Tränensäbel ausgestatteten Taxa den Synanceiidae, die ursprünglich nur die Steinfische und Teufelsfische umfassten, als Unterfamilien zuzuordnen. Dies wurde im Januar 2022 in Eschmeyer's Catalog of Fishes, einer Onlinedatenbank zur Fischsystematik, so übernommen.

Unterfamilien 
Zu den Synanceiidae gehören über 130 Arten in über 50 Gattungen und insgesamt neun Unterfamilien:
 Wespenfische (Apistinae)
 Perryeninae
 Eschmeyerinae
 Gnathanacanthinae
 Samtfische (Aploactininae)
 Indianerfische (Pataecinae)
 Stirnflosser (Tetraroginae)
 Teufelsfische (Choridactylinae)
 Steinfische (Synanceiinae)

Das folgende Kladogramm zeigt die innere Systematik der Synanceiidae, die basale Stellung der Apistinae und die Polyphylie der Tetraroginae.

Einzelnachweise 

Drachenkopfverwandte
Scorpaenoidei